Moonlighting (film)
Moonlighting (televisieserie)